Grazer Straße steht für

 Grazer Straße (Bremerhaven)
 Grazer Straße (B 67), eine Landesstraße in der Steiermark

 Siehe auch Grazer Ring Straße in Graz